Sennett ist der Familienname folgender Personen:

 Bud Sennett (1912–2003), US-amerikanischer Rennfahrer
 George Burritt Sennett (1840–1900), US-amerikanischer Ornithologe, Naturforscher und Geschäftsmann
 Mack Sennett (1880–1960), US-amerikanischer Filmregisseur und -produzent
 Richard Sennett (* 1943), US-amerikanischer Soziologe und Autor

Sennett ist der Name folgenden Ortes:
 Sennett (New York), Stadt im Cayuga County im US-Bundesstaat New York

Siehe auch:
 Senet
 Sennet-Gletscher, Gletscher in der Britannia Range, Antarktika